Ге́рберт Ма́ршалл (; 23 мая 1890, Лондон — 22 января 1966, Лос-Анджелес) — английский  кино и театра.

Актёр был женат пять раз, три брака завершились разводом, четвёртой его женой была актриса Бутс Мэллори, брак продолжался с 1947 до смерти актрисы в 1958 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Photographs of Herbert Marshall

Актёры фильмов нуар
Умершие от инфаркта миокарда
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Киноактёры Великобритании